A eleição municipal de Natal em 1985 ocorreu em 15 de novembro do mesmo ano. O prefeito Marcos Formiga (PDS) terminaria seu mandato em 1 de janeiro de 1986. O deputado estadual Garibaldi Alves Filho (PMDB) foi eleito prefeito de Natal, tendo o advogado Roberto Furtado (PMDB), como seu vice-prefeito. 

Essa foi a primeira eleição direta para prefeito da capital potiguar, após o fim da ditadura militar. 

Garibaldi Alves Filho nasceu em Natal no dia 4 de fevereiro de 1947, filho de Garibaldi Alves e Maria Vanice Chaves Alves. Membro de uma das famílias de maior prestígio político no estado, seu tio Aluísio Alves foi governador do Rio Grande do Norte entre 1961 e 1966, ministro da Administração de 1985 a 1989 e da Integração Regional em 1994; seu primo Henrique Alves foi deputado federal em 1971, reelegendo-se sucessivamente desde então; sua prima Ana Catarina Alves foi suplente na Câmara dos Deputados em 1994, e se elegeu em 1998. 

Candidatou-se em novembro de 1970 a uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, na legenda do MDB, partido de oposição ao regime militar instalado no país em abril de 1964. Eleito, iniciou mandato em fevereiro de 1971, reelegendo-se sucessivamente nos pleitos seguintes de 1974 e 1978. Com a extinção do bipartidarismo, em novembro de 1979, e a posterior reorganização partidária, filiou-se ao PMDB. 

Em 1985, candidatando-se nas eleições de novembro desse mesmo ano à prefeitura da cidade, na legenda do PMDB. Eleito, assumiu em fevereiro seguinte, permanecendo na prefeitura até dezembro de 1988, ao final do mandato.

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno 

Natal/RN
1985